Соревнования по теннису в парном разряде среди девушек на I летних юношеских Олимпийских играх прошли с 14 по 21 августа в Kallang Tennis Centre.

Общая информация 
Титул сильнейшей команды турнира достался дуэту из КНР — Тан Хаочэнь и Чжэн Сайсай, в решающем матче переигравший представительниц Словакии — Яну Чепелову и Шанталь Шкамлову. Бронзовая медаль досталась смешанной команде из представительниц Венгрии и Бельгии — Тимее Бабош и Ан-Софи Местах, сначала уступившая китаянкам, а затем переигравшая двух представительниц России — Дарью Гаврилову и Юлию Путинцеву.

Призёры

Посев 

  Тимея Бабош (HUN) /  Ан-Софи Местах (BEL) (Бронзовая медаль)
  София Ковалец (UKR) /  Элина Свитолина (UKR) ''(Четвертьфинал)

<li> Кристина Дину (ROU) /  Унс Джабир (TUN) ''(Четвертьфинал)
<li> Яна Чепелова (SVK) /  Шанталь Шкамлова (SVK) (Серебряная медаль)

Ход турнира

Финал четырёх

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Сингапур